Die Gruppe D der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 umfasste Frankreich, Irland, Italien, Kanada und Rumänien. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 19. September und dem 11. Oktober statt.

Tabelle

Spiele

Irland – Kanada

Frankreich – Italien

Frankreich – Rumänien

Italien – Kanada

Irland – Rumänien

Frankreich – Kanada

Irland – Italien

Kanada – Rumänien

Italien – Rumänien

Frankreich – Irland

Weblinks 

 Offizielle Website

D